White Castle (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 White Castle (Wales), een middeleeuws kasteel in Monmouthshire, Wales
 White Castle (fastfoodketen), een fastfoodketen actief in Amerika